Ел Монторо има више значења:

 Ел Монторо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монторо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику